AggloBus ou Agglobus peut désigner :
 AggloBus, le réseau de transport en commun de Bourges et son agglomération ;
 Agglobus Rodez, le réseau de transport en commun de Rodez Agglomération 
 Saumur Agglobus, le réseau de transport en commun de la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire.
 Agglobus-CAVEM, l'ancien réseau de transport en commun d'Esterel Côte d'Azur Agglomération, aujourd'hui remplacé par LeBus.

Agglo'Bus peut désigner :
 Agglo'Bus, le réseau de transport en commun de la communauté d'agglomération du Grand Guéret.